Јестреби могу бити:

 Јестреби (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Јестреби (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република
 Јестреби (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република